Душенко — русско-украинская фамилия. Известные носители:
 Душенко, Вячеслав Владимирович (род. 1970) — российский политик, член Бюро Совета Московского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».
 Душенко, Константин Васильевич (род. 1946) — российский переводчик, культуролог и историк.

См. также 
 Душенько, Францишек (1925—2008) — польский скульптор.